Casella steht für:

 Casella (Ligurien), italienische Gemeinde in der Provinz Genua
 Casella Waste Systems, US-amerikanisches Entsorgungsunternehmen

Casella ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Casella (1883–1947), italienischer Komponist, Musiker und Musikkritiker
 Enrique Mario Casella (1891–1948), argentinischer Komponist
 Fedele Casella (16. Jh.), italienischer Bildhauer und Stuckateur
 Giorgio Casella (1847–1929), Schweizer Arzt und Politiker (CSP)
 Italo Casella (1862–1936), italienisch-argentinischer Geiger
 Jimmy Casella (1924–1976), US-amerikanischer Pokerspieler
 Maico Casella (* 1997), argentinischer Hockeyspieler 
 Mario Casella (1886–1956), italienischer Romanist
 Max Casella (* 1967), US-amerikanischer Schauspieler
 Michel Casella (* 1940), argentinischer Judoka
 Paolo Casella (1938–2005), italienischer Schauspieler
 Pedro Casella (1898–1971), uruguayischer Fußballspieler
 Scipione Casella (auch Scipione da Carona; 16. Jh.), italienischer Bildhauer, Stuckateur und Silberschmied
 Theodor Casella (1900–1923), Teilnehmer am Hitler-Ludendorff-Putsch

Siehe auch:
 Cassella
 Kasela